|-
|(53501)||2000 AC95|| align=right|14,5|| align=right|2,232|| align=right|0,189|| align=right|6,67|| align=right|3,334||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53502)||2000 AG97|| align=right|14,5|| align=right|2,408|| align=right|0,073|| align=right|9,26|| align=right|3,735||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53503)||2000 AH98|| align=right|14,9|| align=right|2,472|| align=right|0,115|| align=right|7,36|| align=right|3,886||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53504)||2000 AN98|| align=right|14,9|| align=right|2,363|| align=right|0,054|| align=right|7,61|| align=right|3,631||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53505)||2000 AL112|| align=right|15,4|| align=right|2,158|| align=right|0,093|| align=right|2,51|| align=right|3,170||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53506)||2000 AU119|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,062|| align=right|6,39|| align=right|3,556||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53507)||2000 AX120|| align=right|15,2|| align=right|2,375|| align=right|0,102|| align=right|6,49|| align=right|3,661||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53508)||2000 AO122|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,182|| align=right|7,11|| align=right|3,346||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53509)||2000 AT122|| align=right|16,6|| align=right|2,354|| align=right|0,153|| align=right|3,99|| align=right|3,612||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53510)||2000 AJ126|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,159|| align=right|12,56|| align=right|4,153||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53511)||2000 AV126|| align=right|14,4|| align=right|2,334|| align=right|0,175|| align=right|6,05|| align=right|3,565||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53512)||2000 AZ127|| align=right|13,0|| align=right|3,155|| align=right|0,137|| align=right|19,65|| align=right|5,602||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53513)||2000 AB136|| align=right|14,1|| align=right|2,851|| align=right|0,061|| align=right|12,16|| align=right|4,812||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53514)||2000 AS136|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,112|| align=right|5,58|| align=right|3,549||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53515)||2000 AT136|| align=right|14,7|| align=right|2,327|| align=right|0,091|| align=right|7,01|| align=right|3,550||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53516)||2000 AV136|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,137|| align=right|13,94|| align=right|4,148||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53517)||2000 AK137|| align=right|13,7|| align=right|2,743|| align=right|0,205|| align=right|17,58|| align=right|4,543||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53518)||2000 AR137|| align=right|14,3|| align=right|2,205|| align=right|0,158|| align=right|5,88|| align=right|3,275||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53519)||2000 AQ142|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,212|| align=right|9,62|| align=right|3,643||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53520)||2000 AQ144|| align=right|15,3|| align=right|2,213|| align=right|0,102|| align=right|4,88|| align=right|3,292||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53521)||2000 AZ144|| align=right|15,0|| align=right|2,475|| align=right|0,083|| align=right|7,60|| align=right|3,893||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53522)||2000 AE146|| align=right|16,1|| align=right|1,967|| align=right|0,043|| align=right|24,70|| align=right|2,759||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53523)||2000 AC153|| align=right|14,6|| align=right|2,202|| align=right|0,154|| align=right|5,18|| align=right|3,268||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53524)||2000 AN153|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,121|| align=right|7,11|| align=right|3,676||MBA||13. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53525)||2000 AN161|| align=right|15,0|| align=right|2,226|| align=right|0,115|| align=right|5,31|| align=right|3,319||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53526)||2000 AJ162|| align=right|15,6|| align=right|2,172|| align=right|0,081|| align=right|4,52|| align=right|3,201||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53527)||2000 AM164|| align=right|12,4|| align=right|2,650|| align=right|0,023|| align=right|21,72|| align=right|4,313||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53528)||2000 AW177|| align=right|14,0|| align=right|2,637|| align=right|0,174|| align=right|11,67|| align=right|4,282||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53529)||2000 AN198|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,066|| align=right|7,91|| align=right|3,692||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53530)||2000 AV200|| align=right|15,2|| align=right|1,959|| align=right|0,116|| align=right|24,37|| align=right|2,742||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53531)||2000 AD212|| align=right|14,7|| align=right|2,308|| align=right|0,128|| align=right|8,99|| align=right|3,506||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53532)||2000 AJ212|| align=right|15,3|| align=right|2,199|| align=right|0,223|| align=right|5,25|| align=right|3,261||MBA||5. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53533)||2000 AA216|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,153|| align=right|5,61|| align=right|3,762||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53534)||2000 AM233|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,143|| align=right|3,41|| align=right|3,705||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53535)||2000 AH237|| align=right|13,6|| align=right|2,524|| align=right|0,064|| align=right|5,99|| align=right|4,008||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53536)||2000 AE239|| align=right|15,0|| align=right|2,209|| align=right|0,174|| align=right|4,26|| align=right|3,282||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53537)||2000 AZ239|| align=right|14,3|| align=right|2,450|| align=right|0,079|| align=right|4,84|| align=right|3,834||MBA||6. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53538)||2000 AE240|| align=right|15,1|| align=right|2,291|| align=right|0,091|| align=right|5,48|| align=right|3,466||MBA||6. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53539)||2000 AO243|| align=right|16,0|| align=right|2,231|| align=right|0,131|| align=right|4,06|| align=right|3,333||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53540)||2000 AE252|| align=right|15,6|| align=right|2,255|| align=right|0,107|| align=right|7,08|| align=right|3,386||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53541)||2000 AK252|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,188|| align=right|13,17|| align=right|3,814||MBA||7. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53542)||2000 BE1|| align=right|15,0|| align=right|2,277|| align=right|0,256|| align=right|25,07|| align=right|3,435||MBA||28. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53543)||2000 BD3|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,142|| align=right|2,49|| align=right|3,773||MBA||26. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53544)||2000 BF3|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,116|| align=right|1,96|| align=right|3,703||MBA||27. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53545)||2000 BT5|| align=right|15,5|| align=right|2,520|| align=right|0,238|| align=right|13,16|| align=right|4,000||MBA||27. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53546)||2000 BY6|| align=right|14,0|| align=right|2,720|| align=right|0,122|| align=right|14,86|| align=right|4,485||MBA||27. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53547)||2000 BF8|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,097|| align=right|6,57|| align=right|3,641||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53548)||2000 BA14|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,160|| align=right|1,21|| align=right|3,663||MBA||28. januar 2000||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(53549)||2000 BN14|| align=right|14,4|| align=right|2,534|| align=right|0,090|| align=right|11,87|| align=right|4,033||MBA||28. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53550)||2000 BF19|| align=right|19,1|| align=right|1,496|| align=right|0,420|| align=right|7,18|| align=right|1,829||APL PHA||28. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53551)||2000 BP28|| align=right|16,6|| align=right|2,259|| align=right|0,160|| align=right|8,67|| align=right|3,395||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53552)||2000 BC33|| align=right|15,9|| align=right|2,205|| align=right|0,146|| align=right|2,64|| align=right|3,274||MBA||29. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53553)||2000 CB2|| align=right|14,8|| align=right|2,361|| align=right|0,114|| align=right|6,00|| align=right|3,626||MBA||2. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53554)||2000 CH2|| align=right|14,7|| align=right|2,266|| align=right|0,106|| align=right|8,54|| align=right|3,411||MBA||2. februar 2000||Gekko||T. Kagawa
|-
|(53555)||2000 CG5|| align=right|15,7|| align=right|2,237|| align=right|0,133|| align=right|5,38|| align=right|3,345||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53556)||2000 CW8|| align=right|15,7|| align=right|2,352|| align=right|0,114|| align=right|3,75|| align=right|3,607||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53557)||2000 CT14|| align=right|15,2|| align=right|2,261|| align=right|0,202|| align=right|5,97|| align=right|3,400||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53558)||2000 CR17|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,195|| align=right|2,39|| align=right|3,672||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53559)||2000 CJ21|| align=right|16,4|| align=right|2,272|| align=right|0,069|| align=right|4,83|| align=right|3,424||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53560)||2000 CT21|| align=right|17,3|| align=right|2,214|| align=right|0,116|| align=right|2,68|| align=right|3,293||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53561)||2000 CM22|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,103|| align=right|4,95|| align=right|3,495||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53562)||2000 CL25|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,086|| align=right|6,21|| align=right|3,698||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53563)||2000 CJ29|| align=right|15,2|| align=right|2,191|| align=right|0,183|| align=right|4,71|| align=right|3,243||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53564)||2000 CR29|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,028|| align=right|3,96|| align=right|3,552||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53565)||2000 CG30|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,124|| align=right|1,22|| align=right|3,700||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53566)||2000 CU30|| align=right|15,4|| align=right|2,234|| align=right|0,095|| align=right|6,35|| align=right|3,337||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53567)||2000 CB33|| align=right|15,1|| align=right|2,262|| align=right|0,124|| align=right|6,35|| align=right|3,401||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53568)||2000 CB34|| align=right|14,9|| align=right|2,664|| align=right|0,133|| align=right|13,30|| align=right|4,347||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53569)||2000 CF36|| align=right|15,4|| align=right|2,312|| align=right|0,152|| align=right|8,98|| align=right|3,514||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53570)||2000 CR36|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,089|| align=right|1,57|| align=right|3,723||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53571)||2000 CY36|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,099|| align=right|3,12|| align=right|3,661||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53572)||2000 CM38|| align=right|16,2|| align=right|2,163|| align=right|0,024|| align=right|4,81|| align=right|3,180||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53573)||2000 CW38|| align=right|14,3|| align=right|3,093|| align=right|0,085|| align=right|9,80|| align=right|5,438||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53574)||2000 CH41|| align=right|15,8|| align=right|2,169|| align=right|0,200|| align=right|2,90|| align=right|3,194||MBA||7. februar 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(53575)||2000 CN43|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,148|| align=right|5,06|| align=right|3,684||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53576)||2000 CS47|| align=right|15,4|| align=right|2,221|| align=right|0,141|| align=right|5,55|| align=right|3,309||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53577)||2000 CT47|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,175|| align=right|4,81|| align=right|3,591||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53578)||2000 CM48|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,107|| align=right|4,99|| align=right|3,543||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53579)||2000 CN48|| align=right|15,9|| align=right|2,225|| align=right|0,142|| align=right|5,49|| align=right|3,319||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53580)||2000 CR48|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,065|| align=right|6,02|| align=right|3,612||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53581)||2000 CY49|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,076|| align=right|5,02|| align=right|3,570||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53582)||2000 CZ49|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,050|| align=right|6,52|| align=right|3,462||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53583)||2000 CR50|| align=right|16,3|| align=right|2,133|| align=right|0,017|| align=right|2,00|| align=right|3,114||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53584)||2000 CY51|| align=right|15,0|| align=right|2,222|| align=right|0,106|| align=right|3,92|| align=right|3,311||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53585)||2000 CF52|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,119|| align=right|0,99|| align=right|3,331||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53586)||2000 CA53|| align=right|15,7|| align=right|2,304|| align=right|0,156|| align=right|1,38|| align=right|3,496||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53587)||2000 CD53|| align=right|14,4|| align=right|2,612|| align=right|0,130|| align=right|14,12|| align=right|4,222||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53588)||2000 CH53|| align=right|14,6|| align=right|2,588|| align=right|0,095|| align=right|26,55|| align=right|4,162||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53589)||2000 CQ53|| align=right|14,9|| align=right|2,261|| align=right|0,128|| align=right|2,93|| align=right|3,399||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53590)||2000 CL54|| align=right|14,8|| align=right|2,325|| align=right|0,133|| align=right|6,17|| align=right|3,543||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53591)||2000 CY55|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,081|| align=right|1,80|| align=right|3,514||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53592)||2000 CH56|| align=right|15,8|| align=right|2,166|| align=right|0,069|| align=right|3,78|| align=right|3,187||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53593)||2000 CJ58|| align=right|14,6|| align=right|2,194|| align=right|0,059|| align=right|6,89|| align=right|3,248||MBA||5. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53594)||2000 CJ62|| align=right|15,6|| align=right|2,189|| align=right|0,059|| align=right|3,93|| align=right|3,238||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53595)||2000 CK62|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,086|| align=right|5,96|| align=right|3,382||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53596)||2000 CD63|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,123|| align=right|4,21|| align=right|3,579||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53597)||2000 CX63|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,134|| align=right|8,88|| align=right|3,623||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53598)||2000 CF70|| align=right|15,4|| align=right|2,329|| align=right|0,111|| align=right|2,93|| align=right|3,555||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53599)||2000 CZ70|| align=right|14,0|| align=right|2,704|| align=right|0,110|| align=right|12,10|| align=right|4,446||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53600)||2000 CA71|| align=right|15,4|| align=right|2,271|| align=right|0,152|| align=right|4,90|| align=right|3,421||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53601)||2000 CK72|| align=right|16,1|| align=right|2,237|| align=right|0,064|| align=right|2,25|| align=right|3,344||MBA||4. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53602)||2000 CL72|| align=right|14,8|| align=right|2,198|| align=right|0,064|| align=right|3,78|| align=right|3,257||MBA||6. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53603)||2000 CF75|| align=right|15,8|| align=right|2,224|| align=right|0,225|| align=right|4,34|| align=right|3,316||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53604)||2000 CJ75|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,132|| align=right|1,11|| align=right|3,420||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53605)||2000 CY76|| align=right|14,6|| align=right|2,584|| align=right|0,171|| align=right|16,38|| align=right|4,153||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53606)||2000 CN81|| align=right|15,1|| align=right|2,211|| align=right|0,187|| align=right|4,48|| align=right|3,286||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53607)||2000 CV81|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,144|| align=right|1,51|| align=right|3,545||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53608)||2000 CC82|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,095|| align=right|4,47|| align=right|3,532||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53609)||2000 CE82|| align=right|15,0|| align=right|2,234|| align=right|0,170|| align=right|4,71|| align=right|3,338||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53610)||2000 CM82|| align=right|14,1|| align=right|2,533|| align=right|0,158|| align=right|6,19|| align=right|4,031||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53611)||2000 CQ82|| align=right|15,8|| align=right|2,293|| align=right|0,106|| align=right|2,85|| align=right|3,473||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53612)||2000 CD85|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,071|| align=right|3,07|| align=right|3,681||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53613)||2000 CP85|| align=right|15,4|| align=right|2,188|| align=right|0,169|| align=right|2,25|| align=right|3,235||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53614)||2000 CC86|| align=right|15,0|| align=right|2,246|| align=right|0,057|| align=right|6,25|| align=right|3,366||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53615)||2000 CF86|| align=right|15,5|| align=right|2,405|| align=right|0,203|| align=right|2,32|| align=right|3,730||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53616)||2000 CS86|| align=right|16,4|| align=right|2,260|| align=right|0,090|| align=right|5,33|| align=right|3,397||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53617)||2000 CX88|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,099|| align=right|5,93|| align=right|3,588||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53618)||2000 CJ92|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,159|| align=right|5,46|| align=right|3,794||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53619)||2000 CC93|| align=right|14,6|| align=right|2,356|| align=right|0,089|| align=right|14,25|| align=right|3,616||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53620)||2000 CN93|| align=right|14,8|| align=right|2,357|| align=right|0,216|| align=right|4,87|| align=right|3,618||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53621)||2000 CO93|| align=right|15,5|| align=right|2,255|| align=right|0,120|| align=right|4,02|| align=right|3,386||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53622)||2000 CS93|| align=right|12,9|| align=right|3,025|| align=right|0,089|| align=right|10,36|| align=right|5,261||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53623)||2000 CT93|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,194|| align=right|3,07|| align=right|3,629||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53624)||2000 CT95|| align=right|15,4|| align=right|2,570|| align=right|0,180|| align=right|2,80|| align=right|4,120||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53625)||2000 CZ96|| align=right|15,5|| align=right|2,153|| align=right|0,076|| align=right|4,73|| align=right|3,158||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53626)||2000 CE97|| align=right|16,5|| align=right|2,294|| align=right|0,169|| align=right|2,32|| align=right|3,473||MBA||11. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53627)||2000 CN98|| align=right|14,6|| align=right|2,533|| align=right|0,239|| align=right|4,28|| align=right|4,031||MBA||8. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53628)||2000 CW101|| align=right|14,9|| align=right|2,292|| align=right|0,201|| align=right|8,87|| align=right|3,468||MBA||3. februar 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(53629)||2000 CJ112|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,195|| align=right|5,67|| align=right|3,577||MBA||7. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(53630)||2000 CW116|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,134|| align=right|8,16|| align=right|3,614||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53631)||2000 CD119|| align=right|15,6|| align=right|2,363|| align=right|0,087|| align=right|6,25|| align=right|3,633||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53632)||2000 CP123|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,107|| align=right|7,11|| align=right|3,702||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53633)||2000 DQ|| align=right|14,6|| align=right|2,604|| align=right|0,206|| align=right|7,66|| align=right|4,201||MBA||24. februar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(53634)||2000 DF1|| align=right|14,0|| align=right|2,275|| align=right|0,130|| align=right|5,94|| align=right|3,431||MBA||26. februar 2000||Rock Finder||William Kwong Yu Yeung
|-
|(53635)||2000 DZ3|| align=right|15,2|| align=right|2,198|| align=right|0,204|| align=right|4,85|| align=right|3,258||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53636)||2000 DD11|| align=right|15,5|| align=right|2,319|| align=right|0,193|| align=right|2,63|| align=right|3,531||MBA||26. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53637)||2000 DO11|| align=right|16,5|| align=right|2,312|| align=right|0,180|| align=right|0,35|| align=right|3,516||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53638)||2000 DD13|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,157|| align=right|1,47|| align=right|3,632||MBA||27. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53639)||2000 DJ13|| align=right|14,8|| align=right|2,312|| align=right|0,169|| align=right|6,99|| align=right|3,515||MBA||28. februar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53640)||2000 DT14|| align=right|15,9|| align=right|2,176|| align=right|0,109|| align=right|2,82|| align=right|3,210||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(53641)||2000 DD16|| align=right|14,7|| align=right|2,251|| align=right|0,118|| align=right|4,65|| align=right|3,376||MBA||28. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53642)||2000 DH18|| align=right|15,7|| align=right|2,548|| align=right|0,085|| align=right|2,04|| align=right|4,066||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53643)||2000 DL18|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,094|| align=right|3,46|| align=right|3,740||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53644)||2000 DS22|| align=right|15,7|| align=right|2,311|| align=right|0,185|| align=right|3,21|| align=right|3,513||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53645)||2000 DY22|| align=right|15,0|| align=right|2,344|| align=right|0,212|| align=right|7,39|| align=right|3,587||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53646)||2000 DS23|| align=right|14,9|| align=right|2,352|| align=right|0,170|| align=right|6,36|| align=right|3,606||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53647)||2000 DE26|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,193|| align=right|2,16|| align=right|3,612||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53648)||2000 DF28|| align=right|15,7|| align=right|2,248|| align=right|0,170|| align=right|1,10|| align=right|3,370||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53649)||2000 DH40|| align=right|16,3|| align=right|2,395|| align=right|0,154|| align=right|2,37|| align=right|3,707||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53650)||2000 DD41|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,147|| align=right|7,07|| align=right|3,457||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53651)||2000 DX42|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,169|| align=right|3,33|| align=right|4,192||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53652)||2000 DZ42|| align=right|16,4|| align=right|2,296|| align=right|0,093|| align=right|2,28|| align=right|3,479||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53653)||2000 DG43|| align=right|15,2|| align=right|2,394|| align=right|0,212|| align=right|2,62|| align=right|3,703||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53654)||2000 DD51|| align=right|14,3|| align=right|2,610|| align=right|0,144|| align=right|14,35|| align=right|4,215||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53655)||2000 DC52|| align=right|14,9|| align=right|2,530|| align=right|0,247|| align=right|6,55|| align=right|4,024||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53656)||2000 DV52|| align=right|16,4|| align=right|2,453|| align=right|0,051|| align=right|0,85|| align=right|3,842||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53657)||2000 DG53|| align=right|16,1|| align=right|2,185|| align=right|0,046|| align=right|4,48|| align=right|3,228||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53658)||2000 DQ56|| align=right|14,7|| align=right|2,321|| align=right|0,217|| align=right|3,96|| align=right|3,535||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53659)||2000 DP57|| align=right|16,1|| align=right|2,789|| align=right|0,203|| align=right|2,16|| align=right|4,656||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53660)||2000 DT61|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,166|| align=right|6,29|| align=right|4,071||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53661)||2000 DU62|| align=right|14,6|| align=right|2,317|| align=right|0,038|| align=right|4,83|| align=right|3,526||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53662)||2000 DV62|| align=right|15,1|| align=right|2,192|| align=right|0,150|| align=right|2,07|| align=right|3,245||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53663)||2000 DX63|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,077|| align=right|3,46|| align=right|3,537||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53664)||2000 DJ64|| align=right|15,7|| align=right|2,302|| align=right|0,076|| align=right|5,55|| align=right|3,492||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53665)||2000 DV68|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,135|| align=right|3,92|| align=right|3,576||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53666)||2000 DK70|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,171|| align=right|5,66|| align=right|3,427||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53667)||2000 DT70|| align=right|16,2|| align=right|2,170|| align=right|0,135|| align=right|3,05|| align=right|3,197||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53668)||2000 DY70|| align=right|15,5|| align=right|2,603|| align=right|0,140|| align=right|1,64|| align=right|4,198||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53669)||2000 DD71|| align=right|16,0|| align=right|2,331|| align=right|0,127|| align=right|4,91|| align=right|3,557||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53670)||2000 DJ71|| align=right|17,0|| align=right|2,218|| align=right|0,117|| align=right|2,54|| align=right|3,302||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53671)||2000 DO71|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,196|| align=right|4,29|| align=right|3,752||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53672)||2000 DS71|| align=right|15,7|| align=right|2,242|| align=right|0,174|| align=right|2,79|| align=right|3,356||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53673)||2000 DT71|| align=right|15,1|| align=right|2,441|| align=right|0,178|| align=right|2,58|| align=right|3,812||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53674)||2000 DU71|| align=right|15,6|| align=right|2,536|| align=right|0,105|| align=right|1,56|| align=right|4,039||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53675)||2000 DC73|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,221|| align=right|6,87|| align=right|3,524||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53676)||2000 DU73|| align=right|16,8|| align=right|2,327|| align=right|0,125|| align=right|5,80|| align=right|3,548||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53677)||2000 DE75|| align=right|16,6|| align=right|2,381|| align=right|0,159|| align=right|1,60|| align=right|3,673||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53678)||2000 DQ75|| align=right|15,0|| align=right|2,609|| align=right|0,140|| align=right|3,95|| align=right|4,214||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53679)||2000 DZ75|| align=right|16,8|| align=right|2,292|| align=right|0,196|| align=right|0,52|| align=right|3,469||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53680)||2000 DA76|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,099|| align=right|7,13|| align=right|3,650||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53681)||2000 DE76|| align=right|15,0|| align=right|2,615|| align=right|0,117|| align=right|7,18|| align=right|4,227||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53682)||2000 DO77|| align=right|14,6|| align=right|2,400|| align=right|0,174|| align=right|2,88|| align=right|3,717||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53683)||2000 DR77|| align=right|14,3|| align=right|2,841|| align=right|0,126|| align=right|13,48|| align=right|4,787||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53684)||2000 DA78|| align=right|14,7|| align=right|2,263|| align=right|0,160|| align=right|5,14|| align=right|3,404||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53685)||2000 DX78|| align=right|14,8|| align=right|2,424|| align=right|0,194|| align=right|1,55|| align=right|3,774||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53686)||2000 DV79|| align=right|16,0|| align=right|2,257|| align=right|0,122|| align=right|2,64|| align=right|3,389||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53687)||2000 DP80|| align=right|15,1|| align=right|2,564|| align=right|0,155|| align=right|3,73|| align=right|4,104||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53688)||2000 DV80|| align=right|15,1|| align=right|2,272|| align=right|0,152|| align=right|4,73|| align=right|3,424||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53689)||2000 DO81|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,125|| align=right|4,26|| align=right|3,620||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53690)||2000 DK83|| align=right|15,0|| align=right|2,965|| align=right|0,052|| align=right|2,49|| align=right|5,104||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53691)||2000 DM83|| align=right|15,6|| align=right|2,231|| align=right|0,190|| align=right|4,62|| align=right|3,331||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53692)||2000 DQ84|| align=right|15,4|| align=right|2,443|| align=right|0,074|| align=right|7,18|| align=right|3,817||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53693)||2000 DC85|| align=right|15,5|| align=right|2,252|| align=right|0,169|| align=right|5,73|| align=right|3,378||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53694)||2000 DV85|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,222|| align=right|5,69|| align=right|4,069||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53695)||2000 DJ86|| align=right|15,3|| align=right|2,289|| align=right|0,164|| align=right|5,01|| align=right|3,464||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53696)||2000 DS86|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,029|| align=right|8,10|| align=right|3,782||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53697)||2000 DX86|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,123|| align=right|5,19|| align=right|3,549||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53698)||2000 DW93|| align=right|16,0|| align=right|2,454|| align=right|0,089|| align=right|6,75|| align=right|3,843||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53699)||2000 DB94|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,165|| align=right|3,05|| align=right|3,640||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53700)||2000 DU94|| align=right|16,5|| align=right|2,162|| align=right|0,077|| align=right|2,02|| align=right|3,178||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53701)||2000 DA98|| align=right|15,5|| align=right|2,187|| align=right|0,067|| align=right|4,59|| align=right|3,233||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53702)||2000 DW100|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,163|| align=right|6,36|| align=right|3,492||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53703)||2000 DA101|| align=right|14,9|| align=right|2,317|| align=right|0,138|| align=right|7,37|| align=right|3,526||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53704)||2000 DN101|| align=right|15,5|| align=right|2,340|| align=right|0,057|| align=right|7,15|| align=right|3,579||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53705)||2000 DH102|| align=right|15,2|| align=right|2,255|| align=right|0,174|| align=right|6,20|| align=right|3,386||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53706)||2000 DB103|| align=right|16,0|| align=right|2,359|| align=right|0,152|| align=right|5,18|| align=right|3,622||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53707)||2000 DC103|| align=right|14,7|| align=right|2,584|| align=right|0,200|| align=right|9,40|| align=right|4,153||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53708)||2000 DZ103|| align=right|16,0|| align=right|2,432|| align=right|0,014|| align=right|5,91|| align=right|3,793||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53709)||2000 DS104|| align=right|15,5|| align=right|2,348|| align=right|0,127|| align=right|6,47|| align=right|3,597||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53710)||2000 DZ107|| align=right|16,0|| align=right|2,171|| align=right|0,097|| align=right|2,29|| align=right|3,199||MBA||28. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53711)||2000 DP108|| align=right|16,1|| align=right|2,335|| align=right|0,112|| align=right|3,25|| align=right|3,568||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53712)||2000 DR109|| align=right|15,5|| align=right|2,657|| align=right|0,128|| align=right|6,56|| align=right|4,331||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53713)||2000 DF110|| align=right|17,2|| align=right|2,171|| align=right|0,078|| align=right|0,69|| align=right|3,199||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53714)||2000 EY|| align=right|14,9|| align=right|2,262|| align=right|0,175|| align=right|3,09|| align=right|3,401||MBA||5. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53715)||2000 EB2|| align=right|16,5|| align=right|2,177|| align=right|0,042|| align=right|6,07|| align=right|3,211||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53716)||2000 EU7|| align=right|15,8|| align=right|2,260|| align=right|0,177|| align=right|3,15|| align=right|3,396||MBA||2. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(53717)||2000 EG10|| align=right|16,6|| align=right|2,352|| align=right|0,050|| align=right|1,26|| align=right|3,606||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53718)||2000 EB17|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,157|| align=right|2,32|| align=right|3,576||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53719)||2000 EP19|| align=right|15,2|| align=right|2,289|| align=right|0,076|| align=right|8,09|| align=right|3,463||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53720)||2000 EN24|| align=right|16,0|| align=right|2,373|| align=right|0,121|| align=right|4,58|| align=right|3,656||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53721)||2000 EO24|| align=right|16,2|| align=right|2,405|| align=right|0,119|| align=right|1,05|| align=right|3,729||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53722)||2000 ER27|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,087|| align=right|7,27|| align=right|3,539||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53723)||2000 EY29|| align=right|15,4|| align=right|2,296|| align=right|0,133|| align=right|7,39|| align=right|3,479||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53724)||2000 ET30|| align=right|16,2|| align=right|2,234|| align=right|0,052|| align=right|7,31|| align=right|3,338||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53725)||2000 EG32|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,199|| align=right|3,48|| align=right|3,785||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53726)||2000 EL34|| align=right|15,2|| align=right|2,482|| align=right|0,040|| align=right|9,16|| align=right|3,911||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53727)||2000 ET34|| align=right|13,4|| align=right|2,608|| align=right|0,075|| align=right|17,87|| align=right|4,210||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53728)||2000 ET36|| align=right|15,7|| align=right|2,291|| align=right|0,114|| align=right|3,33|| align=right|3,467||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53729)||2000 EF37|| align=right|15,8|| align=right|2,228|| align=right|0,089|| align=right|7,30|| align=right|3,325||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53730)||2000 EL37|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,142|| align=right|2,19|| align=right|3,775||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53731)||2000 EL39|| align=right|14,6|| align=right|2,406|| align=right|0,037|| align=right|6,74|| align=right|3,730||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53732)||2000 EZ40|| align=right|16,3|| align=right|2,443|| align=right|0,130|| align=right|1,49|| align=right|3,817||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53733)||2000 EA45|| align=right|16,2|| align=right|2,241|| align=right|0,071|| align=right|4,34|| align=right|3,353||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53734)||2000 EB46|| align=right|14,7|| align=right|2,335|| align=right|0,134|| align=right|6,54|| align=right|3,568||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53735)||2000 EQ47|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,178|| align=right|4,11|| align=right|4,147||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53736)||2000 EJ48|| align=right|15,7|| align=right|2,257|| align=right|0,034|| align=right|6,94|| align=right|3,390||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53737)||2000 EQ48|| align=right|15,6|| align=right|2,419|| align=right|0,138|| align=right|1,12|| align=right|3,761||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53738)||2000 EZ48|| align=right|16,3|| align=right|2,210|| align=right|0,087|| align=right|3,09|| align=right|3,284||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53739)||2000 EB49|| align=right|15,5|| align=right|2,465|| align=right|0,075|| align=right|1,27|| align=right|3,870||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53740)||2000 EN50|| align=right|14,8|| align=right|2,690|| align=right|0,289|| align=right|26,36|| align=right|4,412||MBA||10. marec 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(53741)||2000 ER50|| align=right|16,1|| align=right|2,294|| align=right|0,147|| align=right|4,43|| align=right|3,474||MBA||10. marec 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(53742)||2000 ED55|| align=right|14,1|| align=right|2,328|| align=right|0,123|| align=right|6,88|| align=right|3,552||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53743)||2000 EX55|| align=right|15,3|| align=right|2,389|| align=right|0,136|| align=right|7,42|| align=right|3,692||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53744)||2000 ET56|| align=right|14,3|| align=right|2,682|| align=right|0,166|| align=right|12,40|| align=right|4,392||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53745)||2000 EG57|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,124|| align=right|0,70|| align=right|3,775||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53746)||2000 EM57|| align=right|16,5|| align=right|2,388|| align=right|0,127|| align=right|0,51|| align=right|3,690||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53747)||2000 EQ57|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,173|| align=right|1,37|| align=right|3,465||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53748)||2000 EW57|| align=right|15,8|| align=right|2,412|| align=right|0,185|| align=right|2,77|| align=right|3,744||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53749)||2000 EL58|| align=right|14,4|| align=right|2,757|| align=right|0,119|| align=right|9,13|| align=right|4,576||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53750)||2000 EC61|| align=right|16,9|| align=right|2,210|| align=right|0,062|| align=right|3,55|| align=right|3,284||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov